Meerdere plaatsen in Brazilië:
 São Sebastião (Alagoas), een gemeente in de deelstaat Alagoas
 São Sebastião (São Paulo), een gemeente in de deelstaat São Paulo

Meerdere plaatsen in Portugal:
 São Sebastião (Guimarães), een plaats (freguesia) in de gemeente Guimarães
 São Sebastião (Lagos), een plaats (freguesia) in de gemeente Lagos
 São Sebastião (Loulé), een plaats (freguesia) in de gemeente Loulé 
 São Sebastião (Ponta Delgada), een plaats (freguesia) in de gemeente Ponta Delgada
 São Sebastião (Rio Maior), een plaats (freguesia) in de gemeente Rio Maior
 São Sebastião (Setúbal), een plaats (freguesia) in de gemeente Setúbal

Anders:
 São Sebastião (metrostation), een metrostation aan de Blauwe lijn en de Rode lijn van de Metro van Lissabon